Прозвища
 Всеслав Полоцкий (ок. 1029—1101) — князь полоцкий с 1044.
 Роман Всеславич Полоцкий (ум. ок. 1114/1116) — полоцкий князь, сын Всеслава Полоцкого.
 Симеон Полоцкий (1629—1680) — духовный писатель, богослов, поэт, драматург, переводчик, монах-базилианин и придворный астролог.
 Список князей полоцких

Фамилия
 Полоцкий, Борис Евсеевич (род. 1947) — российский хирург-онколог, доктор медицинских наук, профессор.
 Полоцкий, Семён Захарович (1905—1952) — русский поэт и писатель, сценарист.
 Полоцкий, Ханс (Хаим Яков Полоцкий; 1905—1991) — видный израильский лингвист и востоковед, профессор семитских языков и египтологии Еврейского университета в Иерусалиме.

Другое
 Полоцкий 28-й пехотный полк (1769—1918) — пехотный полк Русской Императорской армии.
  — список замков в Полоцке.
 Полоцкий кадетский корпус (1835—1920) — начальное военно-учебное заведение российской императорской армии.
 Полоцкий район — административная единица в составе Витебской области Республики Беларусь.
 Полоцкий собор (1839) — собор Греко-католической церкви Российской империи в Полоцке.
 Полоцкий уезд — административная единица в составе Полоцкой губернии, Полоцкого наместничества, Белорусской губернии.